Perseverance (rover), de robotwagen van NASA’s Mars 2020-missie
 Perseverance (Hatebreed), een muziekalbum van Hatebreed
 Perseverance (Suriname), een dorp en voormalige plantage in Suriname